Бори́с Ковальчу́к: Ковальчук, Борис Михайлович (1940—2017) — советский и российский физик.
 Ковальчук, Борис Юрьевич (род. 1977) — российский менеджер и чиновник.